Roy Emerson era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

William Bowrey ha battuto in finale 7–5, 2–6, 9–7, 6–4 Juan Gisbert.

Teste di serie
La prima e la nona testa di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1968